Hufiec ZHP Przasnysz im. Janusza Korczaka działa w granicach powiatu przasnyskiego i zrzesza 2 gromady zuchowe i 9 drużyn. Działa w nim Harcerski Klub Ratowniczy Renibus, Komisja Stopni Instruktorskich i Komisja Stopni Wędrowniczych.

Jednostki harcerskie Hufca ZHP Przasnysz 
Hufiec ZHP Przasnysz zrzesza około 200 harcerzy, którzy swoim działaniem obejmują obszar powiatu przasnyskiego. Obecnie funkcjonują dwie gromady zuchowe oraz dziewięć drużyn harcerskich. Zadaniem hufca jest realizowanie misji Związku Harcerstwa Polskiego – wychowanie dzieci i młodzieży oraz wspieranie rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wychowanie opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie oraz Zobowiązanie Instruktorskie.

Gromady zuchowe 
 1 Gromada Zuchowa „Młode Wilki”
 2 Gromada Zuchowa „Młode Orły”

Drużyny harcerskie 
 1 Drużyna Harcerska „Zawiszacy”
 1 Harcerska Drużyna Koedukacyjna „Zielony Płomień”
 1 Harcerska Drużyna Ratownicza „Sanitas”
 1 Harcerska Drużyna Wielozadaniowa „Cichociemni”
 2 Harcerska Drużyna Turystyczna „Tibesti”
 4 Harcerska Drużyna Koedukacyjna „Wega”
 5 Koedukacyjna Drużyna Harcerska „Bastion”
 8 Harcerska Drużyna Koedukacyjna „Białe Orły”
 Próbna Drużyna Harcerska „Liwiec”

Władze Hufca 
15 listopada 2019 Zjazd Zwyczajny Hufca wybrał nowy skład komendy, komisji rewizyjnej, zespołu ds.promocji i zespołu etyki środowiskowej.

Komenda 
 komendant hufca – phm. Jacek Klinger
 z-ca komendanta ds. pracy z kadrą – phm. Kamila Smolińska
 skarbnik – hm. Łukasz Kijora
 członek komendy hufca ds. programu – pwd. Marcin Brzeziński
 członek komendy hufca ds. organizacji – phm. Magdalena Tarczyńska-Klinger

Komisja Rewizyjna 
 hm. Artur Jaśkiewicz – przewodniczący
 pwd. Maciej Michalski
 pwd. Paweł Rykowski
 pwd. Sławomir Zabielski

Zespół ds.promocji 
 pwd. Anna Cesarek
 pwd. Weronika Klinger
 pwd. Paweł Leśniewski

Zespół etyki środowiskowej 
 dh. Emilia Goździewska
 dh. Natalia Klinger

Przypisy 

Hufce Związku Harcerstwa Polskiego